Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute du 12 au .

Virginia Wade remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Navrátilová.

Faits marquants 
Ce tournoi s'est disputé à Osaka (premiers tours) et Tokyo (demi-finale et finale) du 15 au .

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo
 Saison 1977 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1977
Tokyo
Sport au Japon en 1977
Sport en septembre 1977